Das AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2011 war ein Tennisturnier für Damen in Barnstaple. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2011 und fand vom 24. bis 30. Oktober 2011 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2011
Tennisturnier in Barnstaple